Еберто Кастиљо Мартинез има више значења:

 Еберто Кастиљо Мартинез (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Еберто Кастиљо Мартинез (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику